«Зомбковия» () — польский футбольный клуб из города Зомбки, выступающий во Четвёртой лиге.

Основная информация 
 Полное название: городской спортивный клуб «Зомбковия» Зомбки.
 История названий:
 «Зомбковия»
 «Звёнзковец»
 «Будовляни»
 «Бетон-Сталь»
 «Зомбковия»
 «Долькан»
 «Зомбковия»
 Год основания: 1927
 Цвета: бело-красно-гранатовые
 Адрес: ул. Словацкого, 21, 05-091, Зомбки
 Вместимость стадиона: 2000 мест
 Президент: Славомир Долиньский

Выступления 
С 1995 года.

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Польши
Футбольные клубы, основанные в 1927 году
Спорт в Мазовецком воеводстве